Brumovice, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale 
Brumovice, comune del distretto di Opava, nella regione di Moravia-Slesia